Les Panthers de Penrith, Penrith Panthers en anglais, sont un club professionnel australien de rugby à XIII basé à Penrith en Nouvelle-Galles du Sud. Ils évoluent dans la National Rugby League (NRL) qui est le championnat élite d'Australie. Le club a remporté le titre à quatre reprises en 1991, 2003, 2021 et 2022.

Intégré avec les Sharks de Cronulla-Sutherland dans le championnat depuis 1967, le club connaît ses premiers succès entre les années 1985 et 1991 avec un titre en 1991 en point d'orgue emmené par Gregory Alexander et Royce Simmons, puis revient au premier plan au début des années 2000 avec leur capitaine Craig Gower et un titre en 2003. Depuis 2010, le club parvient régulièrement à se qualifier en phase finale mais n'atteint à aucune reprise la finale.

Histoire 

Entre 1912 et 1962, plusieurs équipes de Penrith jouaient dans divers championnats régionaux. À partir de 1962, une équipe sort du lot et deviendra en 1964, les Penrith Panthers. En 1966, la NSWRL décide d'introduire deux nouvelles équipes dans le championnat. Il y a 3 candidatures, Penrith, Cronulla-Sutherland, et Wentworthville. Cronulla est assuré d'avoir la place, laissant les deux autres se battre pour le dernier ticket. La NSWRL choisit Penrith à cause de sa localisation et parce qu'ils ont gagné le titre de seconde division en 1966. 

Penrith devra attendre 20 années pour disputer sa première finale. Les Panthers remportent leur premier titre en 1991. En 2003, le club gagne son second titre, en battant les Roosters de Sydney.

Palmarès

Effectif professionnel

Joueurs emblématiques du club

Entraîneurs 

 Légende : int. = entraîneur par intérim.

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel du club

Club de rugby à XIII à Sydney